Film en televisie
 Stand and Deliver (1928), een Amerikaanse film uit 1928
 Stand and Deliver (1988), een Amerikaanse film uit 1988
 Stand (Up) and Deliver, een aflevering uit de televisieserie Beverly Hills 90210
 Stand and Deliver (Supergirl), een aflevering uit de Amerikaanse televisieserie Supergirl

Muziek
 Stand and Deliver (Adam and the Ants), een single uit 1981 van de Britse popgroep Adam and the Ants
 Stand and Deliver (Mr. Mister), een popsong uit 1987 van de Amerikaanse popgroep Mr. Mister

Overig
 Stand and Deliver (schilderij), een schilderij van de Amerikaanse kunstenaar N. C. Wyeth